Сан-Себаштиан () — город и район в Португалии, входит в округ Фару. Является составной частью муниципалитета Лагуш. По старому административному делению входил в провинцию Алгарве (регион). Входит в экономико-статистический субрегион Алгарве, который входит в Алгарве. Население составляет 11 030 человек на 2001 год. Занимает площадь 19,84 км².

Покровителем района считается Святой Себастьян ().

Достопримечательности 
 Древнеримская дамба Фонте-Коберта (Barragem romana da Fonte Coberta)
 Церковь Святого Антония (Igreja de Santo António)
 Церковь Святого Себастьяна (Igreja de São Sebastião)
 Археологическая база Монте-Мольян (Estação arqueológica de Monte Molião)
 Часовня Иоанна Крестителя (Capela de São João Baptista)

Ссылки 
 Фото и другая информация о Сан-Себаштиан

Районы округа Фару